Marie Benoît, (ur. 16 marca 1995 w Eupen) – belgijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała jedenaście singlowych i dziesięć deblowych turniejów rangi ITF. 27 lutego 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 194. pozycję, natomiast 18 października 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 208. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Belgijskie tenisistki
Urodzeni w 1995